Камышников — русская фамилия.

 Камышников, Владимир Степанович (1918—1997) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Камышников, Лев Маркович (1881—1961) — русский журналист.
 Камышников, Пётр Иванович (1906—19?) — советский военный.
 Камышникова, Дарья Фёдоровна (род. 1969) — русская художница, дизайнер, музейный работник.